Ниже приведены составы национальных сборных, которые играли на Кубке Америки по футболу 1910 года (Кубок Столетия Майской революции), прошедшем в Аргентине.

Аргентина

Уругвай

Чили

Сноска

Примечания

1910 год в футболе
1910